Fyrklöver kan syfta på:

 Fyrklöver – en variant av den vanligtvis trebladiga klövern
 Fyrklövern (symbol) – en symbol för flera företeelser
 Fyrklöver (väg) – en korsning mellan två motorvägar
 Fyrklöver (TV-program) – ett TV-program för TV 4 från Meter Television
 Fyrklövern (förening) –  en svensk ideell organisation som verkar för att skapa en brygga mellan Försvarsmakten och det civila samhället

Se även
 Fyrpass – en fyrklöverformad arkitekturdetalj i gotisk arkitektur